Elektrozavodskaja – stazione della Linea Arbatsko-Pokrovskaja della Metropolitana di Mosca
Elektrozavodskaja – stazione della Linea Bol'šaja kol'cevaja della Metropolitana di Mosca